A Jun jelentheti a következőket:

 Jun, község Spanyolországban
 Jun (윤, Yun), koreai vezetéknév
 Jun, a Csun koreai vezetéknév latin betűs átírása angol nyelvterületen
 Jun, a Dzsun japán utónév Hepburn-átírása
 c-jun, egyfajta fehérje